Die Al Habtoor Tennis Challenge 2012 war ein Tennisturnier für Damen in Dubai. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 26. November bis 2. Dezember 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Dubai